Карселадзе — грузинская фамилия. Известные носители:

 Карселадзе, Вахтанг Ильич (1919—1966) — советский шахматный педагог.
  (род. 1978) — грузинский государственный деятель.